Славомир Зубрицкий (; ) — польский пианист и композитор; первый музыкант, воссоздавший сконструированный Леонардо да Винчи клавишно-струнно-смычковый инструмент .

Биография 
Родился в Кракове, в Польше.

В 1987 году стал лауреатом  в Слупске.

В 1988 году окончил Краковскую музыкальную академию, где обучался игре на фортепиано у профессора . Принимал участие в мастер-классах, проводимых Виктором Мержановым, , Майклом Левином (Michael Lewin), Джеромом Ловенталем и  (клавесин).

С 1990 по 1991 годы по стипендии Фулбрайта учился игре на фортепиано в  в США под руководством .

Выступал в качестве солиста (в том числе Оркестра Польского радио в Кракове, оркестра Краковской филармонии имени Кароля Шиманского, в ,  в Торуне), и как камерный музыкант с квартетом , а также , , Анджеем Хиольским и Джеффри Наделем (Jeffrey Nadel) в Соединенных Штатах, Германии, Австрии, Испании, Великобритании и Украине.

В 2013 году стал первым музыкантом, представившим широкой публике реконструированный им по проектам Леонардо да Винчи музыкальный инструмент —  на воссоздание которого было затрачено около 5 тысяч часов и более 10 тысяч долларов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Любомира Зубицкого
 Sławomir Zubrzycki
 Sławomir Zubrzycki

Выпускники Краковской музыкальной академии
Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века